Tomás García García (Álora, 1911 - Alcaucín, 2004), advocat i polític comunista andalús
 Tomás García Ribas (Campos o Ses Salines, 1915 - Campos, 1997), ciclista mallorquí